Weishan bezeichnet:

 Weishan (Dali) (巍山), autonomer Kreis der Yi und Hui im Autonomen Bezirk Dali, Provinz Yunnan, China
 Weishan (Jining) (微山), Kreis der bezirksfreien Stadt Jining, Provinz Shandong, China
 Weishan (Ningxiang) (沩山乡/溈山鄉), Gemeinde im Kreis Ningxiang, Provinz Hunan, China
 Weishan (Raohe) (威山林场), Staatsforst im Kreis Raohe, Provinz Heilongjiang, China

Siehe auch:
 Weisham